

Населені пункти та їхні частини
 Стшешево — село в гміні Ґліноєцьк Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Стшешево — село в гміні Бежунь Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Стшешево — село в гміні Старожреби Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Стшешево — село в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Стшешево — осада в гміні Вицько Лемборського повіту Поморського воєводства

Примітки